SVK steht für:
 Air Slovakia (ICAO-Code), eine slowakische Fluggesellschaft
 Sachverständigen-Kuratorium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau, Landespflege, Weinbau, Binnenfischerei, Pferde
 Selbstverteidigungsstreitkräfte, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgebauten Streitkräfte Japans
 Slowakei, einen Staat in Mitteleuropa, als ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Sondervertragskunde, z. B. im Energierecht,
 Srpska vojska Krajine, von 1992 bis 1995 die Armee der Serben in Kroatien und deren international nicht anerkannten Republik Serbische Krajina
 SV Stuttgarter Kickers, ein Sportverein
 Svenska kraftnät, ein schwedischer Strom- und Gasnetzbetreiber
 SVK (Software), ein in Perl geschriebenes Versionsverwaltungssystem

svk steht für:
 Slowakische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

SVK